Самохваловка — название населённых пунктов в России:

 Самохваловка — деревня в городском округе город Уфа Башкортостана.
 Самохваловка — исчезнувшая деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Самохваловка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Самохваловка — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Самохваловка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Самохваловка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.